Brest heißen folgende Städte und Verwaltungsbezirke:
 Brest (Finistère), Stadt an der Atlantikküste in Frankreich
 Brest Métropole, französischer Gemeindeverband
 Arrondissement Brest, Verwaltungsbezirk in der Bretagne in Frankreich
 Brest (Belarus), Stadt in Belarus, früher auch als Brest-Litowsk bezeichnet
 Breszkaja Woblasz, Verwaltungsbezirk in Belarus (deutsch Oblast Brest)
 Brześć Kujawski, Stadt in Polen (deutsch Brest)

Gemeinden:
 Brest (Niedersachsen), Gemeinde in Niedersachsen
 Břest, Gemeinde im Okres Kroměříž, Tschechien (deutsch Briest)

Gemeindeteile:
 Brest (Esboz-Brest), eine Ortschaft in der Gemeinde Esboz-Brest im französischen Département Haute-Saône
 Brest (Slowenien), Ortschaft in der Gemeinde Ig
 Brest (Istrien), Dorf und ein Stadtbezirk im Norden der Gespanschaft Istrien, Kroatien
 Brest, Ortschaft in der Opština Čučer-Sandevo, Mazedonien
 Brest, Ortschaft in der Opština Makedonski Brod, Mazedonien
 Briescht, auch Brěst

Brest ist der Familienname folgender Personen:
 Fabius Brest (1823–1900), französischer Maler
 Johnny de Brest, eigentlich Olaf Enkrodt (* 1963), deutscher Künstler
 Martin Brest (* 1951), US-amerikanischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Produzent

Brest, Weiteres:
 (3232) Brest, Asteroid des äußeren Hauptgürtels
 BREST, ein bleigekühlter russischer Brutreaktor